Die Premier League Darts ist eine Turnierserie im Dartsport, die seit 2005 von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen wird. Im ersten Jahr lief sie mit 888.com als Sponsor unter dem Namen 888.com Premier League, die darauffolgenden zwei Jahre als Holsten Premier League Darts und ab 2008 als Whyte & Mackay Premier League Darts. 2011 kehrte man zum ursprünglichen Sponsor 888.com zurück. 2012 wurde das Turnier vom Salzgebäck-Hersteller McCoy’s gesponsert. 2014 änderte man abermals den Sponsor, von dort an war es der Sportwettenanbieter Betway. Zwischen 2018 und 2021 wurde die Premier League Darts von Unibet und schließlich seit 2022 vom britischen Gebrauchtwagenhändler Cazoo gesponsert.

Die Premier League ist neben der Weltmeisterschaft das populärste Dartturnier des Jahres, für das sich nur die besten Spieler der PDC qualifizieren. Neben den Top-4-Spielern der Order of Merit werden vier Wildcards von der PDC und zwei von Sky Sports UK vergeben, wodurch ein Teilnehmerfeld von zehn Spielern zustande kommt. Die Premier League wird immer im ersten Quartal des Jahres begonnen und über mehrere Wochen gespielt. In den ersten vier Jahren konnte Phil Taylor die Premier League für sich entscheiden und blieb dabei zwischenzeitlich in 44 Spielen ungeschlagen.

Im deutschen Fernsehen wird die Premier League in Teilen live auf Sport1 sowie auf Sport1+ übertragen. Online wird die Premier League auf dem Streamingdienst DAZN übertragen. Für Abonnenten außerhalb Großbritanniens, Irlands und den Niederlanden ist das Turnier im Livestream der PDC verfolgbar.

Die Austragungsorte sind unterschiedliche Städte in ganz Großbritannien, Irland, den Niederlanden, sowie seit 2018 Deutschland.

Format

2005 bis 2021 
Bis 2012 nahmen acht Spieler teil, 2013 bis 2021 waren es zehn Spieler. Die Gruppenphase setzte sich aus zwei Phasen zusammen. An den ersten neun Spieltagen traf jeder Spieler einmal auf jeden anderen. Die nach dem neunten Spieltag, der sogenannten Judgement Night, auf den beiden letzten Plätzen stehenden Spieler erhielten das entsprechende Preisgeld und mussten die Premier League verlassen. Die verbliebenen acht Spieler spielten jeweils ein weiteres Mal gegeneinander. Nach insgesamt 16 Spieltagen standen die ersten vier Plätze fest. In der 16. und letzten Woche der Premier League fanden die Playoffs als Halbfinale und Finale statt. Im Halbfinale trafen der Erste und Vierte sowie der Zweite und Dritte der vorangegangenen Tabelle aufeinander. Die beiden Sieger bestritten anschließend das Premier League Finale.

Seit 2022

Preisgelder 
Insgesamt werden seit 2022 £ 1.000.000 ausgespielt. Davon erhält der Sieger eines Spieltages jeweils £ 10.000.

Siegerliste

2005 888.com Premier League Darts

Abschlusstabelle 

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

Play-Offs

2006 Holsten Premier League Darts 
Gegen Peter Manley warf Raymond von Barneveld den ersten Neun-Darter des Turniers.

Abschlusstabelle 

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs

2007 Holsten Premier League Darts

Abschlusstabelle 

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs

2008 Whyte & Mackay Premier League Darts

Abschlusstabelle 

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs

2009 Whyte & Mackay Premier League Darts 
Nach dem 11. Spieltag der Saison, wurde Wayne Mardle aus gesundheitlichen Gründen aus der Wertung genommen.

Abschlusstabelle 

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs

2010 Whyte & Mackay Premier League Darts 

Im Vorrundenspiel gegen Terry Jenkins warf Raymond van Barneveld den zweiten Neun-Darter des Turniers.

Im Finale gegen James Wade warf Phil Taylor zwei Neun-Darter in einem Spiel.

Abschlusstabelle 

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs

2011 888.com Premier League Darts

Abschlusstabelle 

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs

2012 McCoy’s Premier League Darts

Abschlusstabelle 

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs 
in der O2 Arena London

2013 McCoy’s Premier League Darts

Abschlusstabelle 
Bemerkung: Nach Abschluss der ersten 9 Spieltage, scheiden die letzten Beiden der Tabelle aus. Bei Punktgleichheit liegt derjenige vorne, dessen Legdifferenz positiver ist.

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs 
in der O2 Arena London

2014 Betway Premier League Darts

Abschlusstabelle 
Bemerkung: Nach Abschluss der ersten 9 Spieltage, scheiden die letzten Beiden der Tabelle aus. Bei Punktgleichheit liegt derjenige vorne, dessen Legdifferenz positiver ist. Sollte auch diese gleich sein, zählt die Anzahl der gespielten Breaks, dann der Turnier-3 Dart-Average.

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs 
in der O2 Arena London

2015 Betway Premier League Darts

Abschlusstabelle 
Bemerkung: Nach Abschluss der ersten 9 Spieltage, scheiden die letzten Beiden der Tabelle aus. Bei Punktgleichheit ist die positivere Legdifferenz entscheidend.

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs 
am 21. Mai in der O2 Arena London

2016 Betway Premier League Darts

Abschlusstabelle 

Bemerkung: Nach Abschluss der ersten 9 Spieltage, scheiden die letzten Beiden der Tabelle aus. Bei Punktgleichheit ist die positivere Legdifferenz entscheidend.

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs 
am 19. Mai 2016 in der O2 Arena London

2017 Betway Premier League Darts

Abschlusstabelle 

Bemerkung: Nach Abschluss der ersten 9 Spieltage, scheiden die letzten Beiden der Tabelle aus. Bei Punktgleichheit ist die positivere Legdifferenz entscheidend.

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

Play-Offs 
am 18. Mai 2017 in der O2 Arena London

2018 Unibet Premier League Darts

Abschlusstabelle 

Bemerkung: Nach Abschluss der ersten 9 Spieltage, scheiden die letzten Beiden der Tabelle aus. Bei Punktgleichheit ist die positivere Legdifferenz entscheidend.

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs 
am 17. Mai 2018 in der O2 Arena London

2019 Unibet Premier League Darts

Abschlusstabelle 

Bemerkungen: Nach Abschluss der ersten 9 Spieltage scheidet der Letzte der Tabelle aus. Bei Punktgleichheit ist die positivere Legdifferenz entscheidend.
Da Gary Anderson seine Teilnahme am Turnier zurückzog, gab es an jedem Spieltag einen eingeladenen regionalen Spieler.

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

Kursiv geschriebene Spieler haben als Ersatzspieler ein Unentschieden erzielen können.

* = Premierensaison

Play-Offs 
am 23. Mai 2019 in der O2 Arena London

2020 Unibet Premier League Darts

Abschlusstabelle 

Bemerkungen: Nach Abschluss der ersten 9 Spieltage scheidet der Letzte der Tabelle aus. Bei Punktgleichheit ist die positivere Legdifferenz entscheidend.
Das im Vorjahr aufgrund des Ausfalls von Gary Anderson eingeführte Format mit neun festen Teilnehmer und neun „Contendern“, jetzt als „Challenger“ bezeichnet, die jeweils an einem Spieltag der Vorrunde antreten, wurde beibehalten.

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

Kursiv geschriebene Spieler haben als Ersatzspieler ein Unentschieden oder einen Sieg erzielen können.

* = Premierensaison

Play-Offs 
am 15. Oktober 2020 in der Ricoh Arena Coventry

2021 Unibet Premier League Darts

Abschlusstabelle 

Bemerkung: Nach Abschluss der ersten 9 Spieltage, scheiden die letzten Beiden der Tabelle aus. Bei Punktgleichheit ist die positivere Legdifferenz entscheidend.

Fett geschriebene Spieler sind für das Halbfinale qualifiziert.

* = Premierensaison

Play-Offs 
am 28. Mai 2021 in der Marshall Arena in Milton Keynes

2022 Cazoo Premier League Darts

Abschlusstabelle 
Anmerkung: Über die Tabelle wurden die vier Play-offs-Teilnehmer ermittelt. Bei Punktgleichheit entschied die Legdifferenz, dann die Anzahl an Breaks.

Play-offs 
am 13. Juni 2022 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin

Statistiken

Nine dart finishes 
Insgesamt wurde vierzehn Mal ein Nine dart finish in der Premier League Darts gespielt. Erstmals gelang dies dem Niederländer Raymond van Barneveld.

Weblinks 
 Homepage zur Premier League
 Premier League Darts 2012
 Premier League Darts 2011
 Premier League Darts 2010
 Premier League Darts 2009
 Premier League Darts 2008
 Homepage zur PDPA

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 2005